Cravo-de-burro pode referir-se a diversas flores diferentes:

 Cirsium welwitschii - cardo endémico de Portugal continental, que se encontra junta à faixa sublitoral entre as zonas do Baixo Vouga e do Sudoeste alentejano.
 Matthiola maderensis - flor endémica do arquipélago da Madeira, especialmente redolente à noite.
 Tagetes - género de plantas herbáceas, que abarca 56 espécies de flores diferentes